Goianul Nou se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Goianul Nou - sat din componența comunei Stăuceni din municipiul Chișinău
 Goianul Nou sat din componența comunei Dubău din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Localități omonime din Republica Moldova